Saint-Urbain eller Saint Urbain kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Urbain, Finistère, departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 Saint-Urbain, Vendée, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Urbain-Maconcourt, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,

Kanada 

 Saint-Urbain (kommun), Québec, Capitale-Nationale, 

Robotskapade Kanadaförgreningar